Ortona steht für:

 Ortona, eine italienische Stadt an der Küste der Adria (Region Abruzzen)
 Ortona (Florida), eine unincorporierte Siedlung in Florida, USA
 Ortona (Latium), eine antike Stadt in Latium
 Ortona (Schiff), ein britischer Passagierdampfer von 1899
 Ortona DOC, ein DOC-Wein aus der Provinz Chieti